Yellow Submarine – film animato del 1968 diretto da George Dunning, con i Beatles
 Yellow Submarine – album discografico dei Beatles
 Yellow Submarine – brano musicale dei Beatles, contenuto nell'album Revolver, pubblicato anche come singolo e in seguito nell'album omonimo